Jméno Jan Hanuš má více známých nositelů:

 Jan Hanuš (skladatel) (1915–2004) – český hudební skladatel
 Jan Hanuš (fotbalista) (* 1988) – český fotbalový brankář
 Ignác Jan Hanuš (1812–1869) – český filozof, odborník na slovanskou mytologii a knihovník
 Jan Hanuš (vynálezce) – vynálezce mechanického i světelného ukazatele směru pro silniční vozidla

jako první a druhé jméno
 Jan Hanuš Máchal (1855–1839) – český slavista, literární historik, filolog a mytolog
 Jan Hanuš Sitt, též Hans Sitt (1850–1922) – česko-německý houslista a violista, hudební skladatel a pedagog
 Jan Opočenský, též Hanuš Opočenský (1885–1961) – československý diplomat, archivář a historik
 Hanuš Trneček, Hanuš Jan Trneček (1858–1914) – český harfenista, klavírista, dirigent, skladatel a hudební pedagog

podobné
 Ján Hanus (* 1932) – československý politik, poslanec za KSČ 1981–1986